The Beyoncé Experience Live! — пятый по счету официальный DVD американской певицы Бейонсе.

Содержание

Примечания 

Альбомы Бейонсе